Катлер, Джей:
 Катлер, Джей (род. 1983) — профессиональный игрок в американский футбол, выступающий на позиции квотербека.
 Катлер, Джей (род. 1973) — американский бодибилдер и актёр.